

Une zone humide 
 Un Marais désigne un type de paysage particulièrement humide ;
 Marais saumâtre
 Marais maritime
 Marais à mangroves
 Marais à mangrove méridional
 Marais à mangrove oriental
 Marais à mangrove septentrional
 Les marais salants sont des bassins permettant de récolter le sel de mer ;

Autres 
 Par analogie, le Marais désigne la partie de la Convention oscillant entre la Montagne et la Gironde, pendant la Révolution française ;
 Le Marais est le nom d'un quartier de Paris ; le théâtre du Marais est une salle de spectacles située dans ce quartier ; Rue des Marais
 La réserve naturelle du Marais est une zone humide de la Vallée d'Aoste ;
 Un marais barométrique est une zone de basse pression très évasée en météorologie ;
 Marais (entreprise) est un constructeur français de trancheuses à roues, à chaînes et micro-trancheuses.

Vocable d'édifice chrétien 
 Le temple protestant du Marais est une église située dans le  arrondissement de Paris, dans le quartier du Marais, au 17 rue Saint-Antoine. (Ancienne église Sainte-Marie-des-Anges)
 Collégiale Notre-Dame-des-Marais à Villefranche-sur-Saône ;
 Église Notre-Dame-des-Marais de La Ferté-Bernard dans la Sarthe ;
 Église Notre-Dame-des-Marais de Montluel, dans l'Ain.

Patronyme 

Homonymie de patronyme
Homonymie de vocable chrétien